Трнава је насеље у Србији у општини Чајетина у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 200 становника.

Демографија 
У насељу Трнава живи 242 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 48,6 година (47,8 код мушкараца и 49,3 код жена). У насељу има 100 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,82.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Село Трнава на Златибору добило историјски „родослов” („Вечерње новости”, 21. фебруар 2021)

Насељена места у Чајетини
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији